

Прізвище 
 Джон Бреннеман (1943 р.н.) — канадський хокеїст, володар Кубка Стенлі
 Деніел Бреннеман (1834—1919) — американський священик-меноніт і церковний лідер
 Рон Бреннеман (1947 р.н.) — президент і головний виконавчий директор компанії Petro-Canada
 Грег Бреннеман (1961 р.н.) — голова CCMP Capital
 Емі Бреннеман (1964 р.н.) — американська акторка
 Лінда Бреннеман (1965 р.н.) — американська велосипедистка
 Чарлі Бреннеман (1981 р.н.) — американський майстер змішаних єдиноборств